Spitzer steht für:
 Spitzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Spitzer, Gerät zum Spitzen von Stiften, siehe Anspitzer
 Spitzer, veraltet für Spitzmäuse
 E. & G. Spitzer, Wiener Damenmoden- und Hutgeschäft
 Spitzer-Weltraumteleskop
 (2160) Spitzer, Asteroid des Hauptgürtels

Spitzer ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Spitzer (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Spitzer (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn

Siehe auch: